Вальтер Кубілья (* 1989) — аргентинський футболіст; форвард.
 Крістофер Кубілья (* 1962) — парагвайський футболіст; півзахисник.
 Луїс Кубілья (1940—2013) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Педро Кубілья (1933—2007) — уругвайський футболіст та тренер, грав на позиції півзахисника. Виступав, зокрема, за клуби «Уракан», «Рівер Плейт» та «Дефенсор Спортінг», а також національну збірну Уругваю. Чемпіон Уругваю. Володар Кубка Лібертадорес.
 Родріго Кубілья (* 1986) — уругвайський футболіст; форвард.

Кубілья — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сорія.
 Пуерто-де-ла-Кубілья — гірський перевал, який з'єднує провінцію Леон і Астурія.
іспанські прізвища